NBV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cana Brava (Brasile)